Oľka bezeichnet

 eine Gemeinde in der Ostslowakei, siehe: Oľka (Gemeinde)
 einen 41 km langen Nebenfluss der Ondava in der Ostslowakei, siehe: Oľka (Fluss)